SEHA Gazprom League 2017./18. je sedmo izdanje regionalne rukometne SEHA lige. Sudjelovalo je deset klubova iz sedam država: Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Slovačke i Slovenije. U navedenoj sezoni pobjednik SEHA Gazprom lige bio je Vardar iz Skopja.

Sudionici

Rezultatska križaljka

Ljestvica 
Prva četiri kluba s najviše bodova prolaze na završni turnir četiri najbolje ekipe sezone.

Završni turnir 
Final four turnir igran je u Sportskom centru Jane Sandanski u Skopju (Makedonija). Završi turnir igran je od 13. travnja do 15. travnja 2018. godine. Parovi su određeni u odnosu na pozicije koje su klubovi ostvarili u prvom djelu natjecanja, odnosno vodeća momčad s četvrto plasiranom i druga s treće plasiranom.

Kvalificirane momčadi:

  Vardar
  PPD Zagreb
  Meškov Brest
  Celje Pivovarna Laško

Polufinala

Utakmica za 3. mjesto

Finale

Vanjske poveznice 
 Službena stranica SEHA lige

Izvori 

2017-18